Coty ist der Familienname folgender Personen:

 Anny Coty (1902–1985), österreichische Sängerin 
 François Coty (1874–1934), französischer Parfümeur
 Pierre-Marie Coty (1927–2020), ivorischer Geistlicher, Bischof von Daloa
 René Coty (1882–1962), französischer Politiker und Präsident der französischen Vierten Republik
 Roland Coty (1901–1963), französischer Unternehmer und Rennfahrer

Coty steht für:
 Coty (Unternehmen), auf François Coty zurückgehendes Parfümunternehmen

COTY steht für:
 Car of the Year

Siehe auch:
 Cotti
 Koti